Kilham (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
Kilham (Northumberland), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland